Hussain peut faire référence à : 

 Hussain, un prénom courant dans les pays musulmans.

Patronyme 

 Abdulaziz Hussain (1990-), joueur de football international émirati ;
 Adil Hussain (1963-), acteur indien de cinéma et de théâtre ;
 Altaf Hussain (1953-), homme politique pakistanais ;
 Aminath Rouya Hussain (1990-), nageuse maldivienne ;
 Chaudhry Shujaat Hussain (1946-), homme politique pakistanais ;
 Fazle Hussain (1943-), professeur de l'Université de Houston en Génie mécanique, Physique et Sciences atmosphériques ;
 
 Intizar Hussain (1923 ou 1925-2016), écrivain et traducteur pakistanais ;
 Iqbal Hussain (1993-), footballeur singapourien ;
 Mamnoon Hussain (1940-2021), homme d'affaires et homme politique pakistanais ;
 Mian Iftikhar Hussain (1948-), homme politique pakistanais ;
 Manzoor Hussain (1958-2022), joueur de hockey sur gazon pakistanais ;
Nadiya Hussain (1984-), cuisinière anglo-bangladaise ;
 Nasser Hussain (1980-), joueur de rugby à XV indien ;
 Qurban Hussain, Baron Hussain (1956-), homme politique britannique et pakistanais, et pair à vie ;
 Rokeya Sakhawat Hussain (1880–1932), écrivaine bengalie ;
 S. Taseer Hussain (19?-), paléontologue américain ;
 Walid Hussain (1961-), judoka égyptien ;
 Warina Hussain (1999-), mannequin et actrice afghane ;